Apajaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Apajaissaari (ö, lat 61,46, long 25,60), Päijänne-Tavastland, Lahtis, 
 Apajaissaari (ö, lat 61,41, long 24,99), Päijänne-Tavastland, Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar